

Classifica finale

Calcio nel 2008
2008